En Pologne, Węglewice peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Węglewice, un village du powiat de Łęczyca,
 Węglewice, un village du powiat de Wieruszów.